Di Lorenzo – cognome italiano

Persone
 Anna Di Lorenzo conosciuta anche come Anna Maria Di Lorenzo (...) – attrice italiana
 Arturo Di Lorenzo (...-...) – schermidore italiano
 Bicci di Lorenzo (1373-1452) – pittore italiano
 Enrichetta Di Lorenzo (1820-1871) – rivoluzionaria e patriota italiana
 Fabio Di Lorenzo (1964-2001) – vigile del fuoco italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Fiorenzo di Lorenzo (1445-1525) – pittore italiano
 Francesca Di Lorenzo (1997) – tennista statunitense
 Giampaolo Di Lorenzo (1968) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giovanni Di Lorenzo (1993) – calciatore italiano
 Giovanni di Lorenzo (1959) – giornalista italiano naturalizzato tedesco
 Gregorio di Lorenzo (1436-1504) – scultore italiano
 Jacopo di Lorenzo (...-XIII secolo) – scultore italiano
 Leonardo Di Lorenzo (1981) – calciatore argentino
 Mario Di Lorenzo (1921-2012) – generale italiano
 Piero di Lorenzo (1461-1522) – pittore italiano
 Renato Di Lorenzo (1944) – ingegnere, scrittore e opinionista italiano
 Roberta Di Lorenzo (1980) – cantautrice italiana
 Rossana Di Lorenzo (1938-2022) – attrice italiana
 Sebastiano Di Lorenzo (1922-2009) – politico italiano
 Tina Di Lorenzo, pseudonimo di Concettina Di Lorenzo (1872-1930) – attrice italiana

Pagine correlate 
De Lorenzo
Dilorenzo
Lorenzo (disambigua)